ВТЗ:
 ВТЗ — Волгоградский тракторный завод.
 ВТЗ — Владимирский тракторный завод.
 ВТЗ — Волжский трубный завод.